

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Piskorzów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Pieszyce
 Piskorzów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Domaniów

Zobacz też 
 Piskořov – miejscowość w Czechach przylegająca do granicy z Polską